Батист Гро (; род. 17 июля 1990 года, Анси) — французский лыжник, участник Олимпийских игр в Сочи, призёр этапа Кубка мира. Специалист спринтерских гонок.

В Кубке мира Гро дебютировал 4 декабря 2010 года, в январе 2014 года единственный раз попал в тройку лучших на этапе Кубка мира, в спринте. Кроме этог на сегодняшний момент имеет на своём счету 1 попадание в десятку лучших на этапах Кубка мира, в командном спринте. Лучшим достижением Гро в общем итоговом зачёте Кубка мира является 76-е место в сезоне 2013/14.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи занял 40-е место в спринте свободным стилем.

За свою карьеру в чемпионатах мира участия не принимал. На юниорских и молодёжных чемпионатах мира в личных гонках не поднимался выше 7-го места.

Использует лыжи и ботинки производства фирмы Salomon.

Ссылки 
 
 Профиль на sochi2014.com
 Официальный сайт спортсмена

Родившиеся в Анси
Лыжники Франции
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года